Příjmení Lane [lejn] nosí více různých osobností:

 Burton Lane (1912–1997) – americký skladatel a hudební aranžér
 Diane Lane (* 1965) – americká herečka
 Francis Lane (1874–1927) – americký atlet
 Frederick Lane (1880–1969) – australský plavec
 Harriet Laneová (1830–1903) – první dáma USA
 Libby Laneová (* 1966) – historicky první žena, která se stala biskupkou anglikánské církve v Anglii
 Lupino Lane (1892–1959) – britský herec-komik
 Philip Lane (* 1950) – anglický skladatel a muzikolog
 Ronnie Lane (1946–1997) – anglický hudebník, skladatel a producent

jiný význam
 Drury Lane – londýnská ulice
 Lane County – okresy v USA

Související články 
 lano (rozcestník)